Haploskupina L2 je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Domovskou oblastí haploskupiny L2 je subsaharská Afrika, kde je jejím nositelem zhruba třetina všech obyvatel. Předpokládá se, že se vyčlenila před zhruba 70 000 lety z haploskupiny L1.

Podskupiny 
Haploskupina L2 má čtyři hlavní poskupiny: L2a, L2b, L2c a L2d.

Haploskupina L2a 
Jedná se o nejběžnější podskupinu, nejčastější je i mezi Američany afrického původu.

V Evropě se vyskytuje v malém procentu. L2a1k (dříve tzv. L2a1a), která je definována mutacemi G6722A a T12903C, se vyskytuje pouze u evropských etnik, i mezi Češi, Slováci, Srbové, Chorvati, a Bulhaři. Někteří z Židů, kteří žili v českých zemích, měli haploskupinu L2a1l2a, která je definována mutacemi A143G! a T14180C.

Reference

Související články 
Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

L2